Миха́йлис — фамилия.

Известные носители:
 Михайлис, Никита Юрьевич (род. 1995) — казахстанский хоккеист, сын Юрия Михайлиса.
 Михайлис, Юрий Владимирович (род. 1969) — казахстанский хоккеист и хоккейный тренер, отец Никиты Михайлиса.